Cruzeiro peut faire référence à diverses entités.

Noms de lieu au Brésil 
 Cruzeiro, municipalité de l'État de São Paulo
 Cruzeiro do Sul, municipalité de l'État d'Acre
 Cruzeiro da Fortaleza, municipalité de l'État du Minas Gerais
 Cruzeiro do Iguaçu, municipalité du Paraná
 Cruzeiro do Oeste, municipalité de l'État du Paraná
 Cruzeiro do Sul, municipalité de l'État du Paraná
 Cruzeiro do Sul, municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Cruzeiro (District fédéral), une division administrative du Brésil

Monnaies brésiliennes 
Cruzeiro (monnaie), anciennes monnaies brésiliennes

Équipes de football brésiliennes 
 le Cruzeiro, club de Belo Horizonte 
 le Cruzeiro, club de Cruz das Almas

Cruzeiro, une localité du district de Mé-Zóchi.

Homonymie de toponyme